Флаг муниципального образования Дми́тровский райо́н Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 ноября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6521.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее по нижнему краю жёлтую полосу, ограниченную зубчатой линией (минимальная ширина зелёной части, ширина части, занятой зубцами, и минимальная ширина жёлтой полосы в соотношении 11:3:6). Посередине зелёной части — изображение конопляного стебля между двумя колосьями, воспроизведённое жёлтым и белым цветами, посередине полосы — изображение ели между двумя берёзами, воспроизведённое зелёным цветом».

Символика 
Флаг разработан на основе герба Дмитровского района, который языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Дмитровского района. Символика фигур флага многозначна.

Территории, вошедшие в состав Дмитровского района имеют богатую, интересную историю. Образование центра Дмитровского района — города Дмитровска относится к началу XVIII века, когда молдавский господарь Дмитрий Кантемир принял русское подданство и Пётр I подарил ему поместье в Севском уезде. По Указу Екатерины II 1782 года село Дмитровка было преобразовано в город, и был образован Дмитровский уезд.

На флаге Дмитровского района два жёлтых колоса и цветок конопли заимствованные из проекта герба города Дмитровска, разработанного Гербовым отделением Департамента Герольдии 7 декабря 1864 года, символизируют историческую и культурную общность города и района.

Дмитровский район расположен на юго-западе Орловской области. Благоприятные агроклиматические условия позволили сельскохозяйственной отрасли занять доминирующее положение в современной экономике района. Район специализируется на зерновых и крупяных культурах и переработке сельхозпродукции, что отражено на флаге колосьями и дополнено зубчатым делением, напоминающем зубья бороны, а также зелёным и жёлтым цветом.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта, энергии.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Зубчатое пересечение и деревья указывают на обилие лесов в районе. Леса в Дмитровском районе больше, чем в других районах области. Здесь произрастают как хвойные так и лиственные деревья, особенно славится дмитровский дуб, из которого изготавливают мебель и паркет.

Зубчатое деление флага так же показывает, что во время планомерного освоения территории в XVII—XVIII веках, вошедшие в состав современного района территории были пограничными.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением ели
Флаги с изображением берёзы
Конопля в геральдике